Neue Welle steht für:
 Die neue Welle, ein Lokalradio aus Karlsruhe
 Neue Deutsche Welle, eine Musikrichtung
 Nouvelle Vague, eine Stilrichtung in der Filmkunst
 Tschechoslowakische Neue Welle (Československá nová vlna), eine produktive Phase der Filmproduktion in der Tschechoslowakei der 1960er Jahre

Siehe auch:
 New Wave (Begriffsklärung)